Чемпіонат Чорногорії з футболу 2016/2017 років (або Перша ліга) — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Чемпіоном втретє стала Будучност.

Учасники та стадіони 
З наступного сезону лігу скорочено до 10 учасників. У цьому сезоні 3 команди понизилися у класі напряму й дві - грали стикові проти 2-ї та 3-ї команд другого дивізіону.

Турнірна таблиця 

 
 
 

 

 
 

 

* - «Зета» позбавлена 6 очок за два окремі дисциплінарні порушення. 
** - «Ловчен» позбавлений 3 очок.
*** - Клуб Сутьєска кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Чорногорії з футболу 2016—2017.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Стикові матчі 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 травня/4 червня 2017

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Чорногорії на soccerway 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія